Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2008 – 3. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata U19, organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 7 maja do 11 maja 2008 roku w Wolsztynie, Polska. Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii, która pokonała Polskę. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwajcarii, srebrny Szwecji.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2008 w unihokeju
2008 w polskim sporcie
Wolsztyn
Unihokej w Polsce